YUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yellowknife Clinton Point (Canada)